Rue d'Athènes à Lille ;
 Rue d'Athènes à Lyon ;
 Rue d'Athènes à Paris.

Voir aussi 
 Liste de rues d'Athènes